Warsaw Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Warsaw Historic District (Illinois), ID-Nr. 77000486
 Warsaw Historic District (Kentucky), ID-Nr. 82002699
 Warsaw Historic District (North Carolina), ID-Nr. 96001484